Locke puede referirse a:

Personajes de la historia 
Los personajes históricos con este apellido por orden cronológico de nacimiento:

 John Locke (1632–1704), filósofo británico 
 John Locke  (1764-1855),miembro de la Casa de Representantes de Massachusetts de 1823 a 1829.
 John Locke (1792–1856), el botánico estadounidense 
 John Locke (1825-1873), senador por Nueva Escocia de 1867 a 1873
 John Locke (1847-1889), novelista, poeta y periodista irlandés.
 John Locke (1805-1880), Miembro del Parlamento Británico por  Southwark de 1857 a 1880
 Matthew Locke (1621-1677), compositor inglés del Barroco 
 John Locke, escritor americano de ficción y westerns.
 John Locke (1943-2006), antiguo miembro de la banda de jazz-rock duro Spirit
 John A. Locke (1962-.), miembro de la Casa de Representantes de Massachusetts de 1995 a 2003
 John L. Locke, biolingüista contemporáneo americano, psicolingüista y fonólogo infantil.

Personajes de ficción (literaria, cinematográfica, etc...) 
 John Locke, el personaje de la serie de televisión estadounidense Lost.
 Locke Cole, el personaje del videojuego Final Fantasy VI 
 Locke, seudónimo con el que escribe sus ensayos Peter Wiggin en la serie de novelas de Orson Scott Card la Saga de Ender.
 Locke the Echidna en los cómics de Sonic the Hedgehog.
 Chōjin Locke, Personaje principal del manga Locke, El Superman de las Galaxias.
 Locke Lamora, protagonista de la novela de Scott Lynch Las mentiras de Locke Lamora.
 Locke Vinetti, protagonista de la novela Venomous de Christopher Krovatin adaptada al cómic por Dark Horse Comics como Deadlocke.

Lugares geográficos 
En los Estados Unidos de América:
Locke, California, una ciudad del Condado de Sacramento.
Locke, Indiana
Locke, Míchigan, un municipio en el Condado de Ingham.
Locke, Nueva York, una ciudad del Condado de Cayuga.
Monte Locke, en las Montañas David en el oeste de Texas.
Locke High School, Los Ángeles, California.